Перемка может означать:

 Реки
 Перемка — река в России, протекает в Пермском крае. 
 Перемка — река в Российской Федерации, протекает в Пермском крае.

 Населённые пункты
 Перемка — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Перемка — деревня в Оханском районе Пермского края.